Nomura se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Shuhei Nomura
 H. Nomura